Lee Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lee Township (Boone County, Arkansas)
 Lee Township (Cleveland County, Arkansas)
 Lee Township (Johnson County, Arkansas)
 Lee Township (Brown County, Illinois)
 Lee Township (Fulton County, Illinois)
 Lee Township (Adair County, Iowa)
 Lee Township (Buena Vista County, Iowa)
 Lee Township (Franklin County, Iowa)
 Lee Township (Madison County, Iowa)
 Lee Township (Polk County, Iowa)
 Lee Township (Allegan County, Michigan)
 Lee Township (Calhoun County, Michigan)
 Lee Township (Midland County, Michigan)
 Lee Township (Aitkin County, Minnesota)
 Lee Township (Beltrami County, Minnesota)
 Lee Township (Norman County, Minnesota)
 Lee Township (Missouri)
 Lee Township (North Dakota)
 Lee Township (Athens County, Ohio)
 Lee Township (Carroll County, Ohio)
 Lee Township (Monroe County, Ohio)
 Lee Township (South Dakota)